Zoologischer Garten (Duits voor "dierentuin") kan verwijzen naar:
 Zoologischer Garten Berlin, een van de twee dierentuinen in Berlijn
 Station Berlin Zoologischer Garten, een spoorweg- en S-Bahnstation nabij de dierentuin in Berlijn
 Zoologischer Garten (metrostation), een metrostation nabij de dierentuin in Berlijn